ДАК 1904 — словацкий футбольный клуб из города Дунайска-Стреда, выступающий в Fortuna Лиге. Домашние матчи проводит на городском стадионе, вмещающим 16 410 зрителей. Основанный в 1904 году, клуб является одним из старейших в Словакии. Клуб активно поддерживается венгерским меньшинством в Словакии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Чехословакии (1): 1987
  Серебряный призер  чемпионата Словакии: 2018/19, 2020/21
  Бронзовый призер  чемпионата Словакии/Чехословакии: 1987/88, 1993/94, 2017/18
  Финалист Кубка Словакии (1): 1994/95

Выступления в еврокубках 
 Данные на 26 сентября 2020 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Основной состав

Известные игроки 
  Руслан Корян
  Рольф Ландерль
  Мохамад Парвин
  Фарзад Ашуби
  Игор Балиш
  Балаж Борбей
  Владимир Вайсс
  Юлиус Шимон
  Петер Фибер

Известные тренеры 
  Чаба Ласло
  Златко Кранчар

Примечания

Ссылки 
     

ФК ДАК 1904
Дунайска-Стреда